King's College pode se referir a:

King's College (Cambridge)
King's College de Londres